Адил-шахи — мусульманская династия, правившая в султанате Биджапур (Южная Индия) в 1490—1686 годах.

Источники 
 Devare, T. N. A short history of Persian literature; at the Bahmani, the Adilshahi, and the Qutbshahi courts. Poona: S. Devare, 1961.

Ссылки 
 Bijapur (Adil Shah Dynasty)
 BIJAPUR SULTANATE

Султаны Биджапура
Адил-шахи
История Индии
Биджапур